

Особи 
Севе́р () — латинське ім'я.
 Александр Север — римський імператор (222—235).
 Девід Север () — американський герпетолог, гістолог, репродуктивний біолог.
 Лібій Север (Север ІІІ) — імператор Західної Римської (461—465).
 Луцій Север — державний діяч Римської імперії.
 Септимій Север — римський імператор (193—211).
 Сульпіцій Север — святий, письменник (агіограф і хроніст).
 Флавій Север — римський імператор (306—307).
 Святий Север Енделехійський — був поетом і ритором 4 століття.

Топоніми

Север (парафія)
 Север-ду-Вога — муніципалітет і містечко в Португалії.
 Север-ду-Вога (парафія)

Аксенте-Север (комуна) — комуна в Румунії.
 Аксенте-Север — село в Румунії.

Север — міська частина, громада округу Кошиці I, Кошицький край.

Сент-Север,
 Сент-Север-сюр-Ендр